La marchouqa est un feuilleté traditionnel sucré, originaire de Rabat au Maroc. C'est une variante du briouate aux amandes.

Préparation 
À la différence du briouate aux amandes, la farce de la marchouqa est préparée à base d'amandes émondées dorées à l'huile et moulues finement, auxquelles on ajoute du beurre, de la gomme arabique et de l'eau de fleur d'oranger pour obtenir une pâte homogène dont les boulettes sont enveloppées par pliage triangulaire dans une feuille de brick, appelée warqa del bastila, littéralement « feuille de la pastilla », à Rabat.

Une autre particularité de la marchouqa est qu'elle est saupoudrée de sésame après avoir été trempée dans le miel. 

La marchouqa est servie, dans les familles maghrébines, lors des cérémonies et fêtes religieuses ainsi que durant tout le mois du jeune de ramadan.

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Boufertouna
 Chebbakia de Rabat
 Mkharqa
 Kaħk

Gastronomie marocaine